Lichenoconium är ett släkte av lavar. Lichenoconium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lichenoconium